Grave (band), een metalband
Grave (film), een Franse horrorfilm uit 2016 onder regie van Julia Ducournau, internationaal ook verschenen als Raw
Grave (gemeente), een voormalige gemeente in Noord-Brabant
Grave (Lutosławski), een muziekcompositie
Grave (muziek), een muziekterm
Grave (plaats), plaats in de gemeente Land van Cuijk